Berthe Fusier (1883-1974) une actrice française ;
 Isabelle Fusier (1893-1978) une actrice française ;
 Jeanne Fusier-Gir (1885-1973) une actrice française ;
 Léon Fusier (1851-1901) un artiste lyrique, imitateur et illusionniste français ;
 René Fusier (1920-1998)  un résistant français.